Ingvaldsen est un patronyme norvégien, dérivé du prénom , notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1902–1985), homme politique norvégien ;
  (né en 1962), auteur norvégien ;
  (né en 1964), archéologue norvégien ;
  (né en 1954), homme politique norvégien ;
  (1915–1995), géologue norvégien ;
 Ole Marius Ingvaldsen (né en 1985), sauteur à ski norvégien.

Notes et références